Тимочко — українське прізвище.

 Тимочко Богдан Ілліч ( 1926) — український педагог, громадський діяч.
 Тимочко Микола Іванович — заслужений артист України, артист Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України.
 Тимочко Михайло Семенович (1922—2002) — український громадський діяч.
 Тимочко Михайло Федорович (1935—1998) — український біолог.
 Тимочко Олександр Іванович — головний редактор наукового журналу «Системи обробки інформації», доктор технічних наук, професор.
 Тимочко Петро Семенович (1925—2005) — український поет, перекладач, драматург, публіцист, громадський діяч.
 Тимочко Тетяна Валентинівна ( 1955) — голова Всеукраїнської екологічної ліги, Заслужений працівник освіти України.

Див. також 
 Тимошко
 Тімочко Ігор Йосипович — викладач Тернопільського обласного державного музичного училища імені С. Крушельницької, заслужений працівник культури України.

Примітки 

Українські прізвища